Ида Галли (; род. 8 октября 1939) — итальянская киноактриса, наиболее известная по ролям в спагетти-вестернах и джалло 1960—1970-х годов. Снималась также под несколькими псевдонимами, включая Arianna, Evelyn Stewart и Isli Oberon.

Жизнь и карьера 
Ида Галли родился в коммуне Сестола административная область Эмилия-Романья в Италии. Дата рождения в источниках различается: 1942 и 1939. После окончания школы, Ида Галли переехала в Рим, чтобы найти работу в качестве актрисы. Первый фильм с её участием вышел на экраны в 1959 году, это была картина Пьеро Теллини Nel blu dipinto di blu, в титрах которой Галли фигурирует под псевдонимом «Арианна». Эта работа привлекла внимание Федерико Феллини, и он отобрал начинающую актрису на небольшую роль в фильм 1960 года Сладкая жизнь. С тех пор Ида Галли снялась более чем в сорока пяти фильмах. Одной из самых заметных работ стала роль Каролины в экранизации романа «Леопард», поставленной Лукино Висконти в 1963 году. В последний раз появлялась на экране в 1990-х годах: фильм Con i piedi per aria режиссёр: Винченцо Вердеччи.

Хотя в первых своих картинах, как правило, она указана под своим настоящим именем, Галли, в дальнейшем, в основном, выступала под псевдонимом Эвелин Стюарт. Тем не менее, в титрах хоррора Марио Бава Плеть и тело указана как Айли Оберон.

Исполнила несколько ролей в популярном в 1960-е годы кино в жанре спагетти-вестерна, начиная с фильма Простреленный доллар, затем Прощай, гринго и Зачем опять убивать? в 1965 году. Также приняла участие в нескольких джалло, в том числе Семь нот в темноте Лучио Фульчи, Нож для колки льда Умберто Ленци и Хвост скорпиона Серджо Мартино. Энрико Ланча, автор серии «Словарь итальянского кино», отзывается о Галли как о прекрасной драматической актрисе, но признаёт, что главный успех выпал на долю её работ в жанровом кино под псевдонимом Эвелин Стюарт.

Фильмография

Примечания

Литература

Ссылки